Plaats in Indonesië
 Mekar Baru (Mekarbaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Mekar Baru (Kisaran Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra

Zie ook 
 Mekarbaru, doorverwijspagina